Die Weber ist der Titel der folgenden Verfilmungen des gleichnamigen Theaterstücks von Gerhart Hauptmann:

 Die Weber (1927), Stummfilm, Regie: Frederic Zelnik
 Die Weber (1962), Fernsehfilm des Fernsehens der DDR, Regie: Hubert Hoelzke
 Die Weber (1971), Fernsehfilm des Sender Freies Berlin, Regie: Günter Gräwert
 Die Weber (1980), Fernsehfilm des Bayerischen Rundfunks, Regie: Fritz Umgelter